

Plaatsen 
 plaats in Australië, zie Sale (Victoria)
 gemeente in Italië, zie Sale (Italië)
 plaats in het Engelse graafschap Greater Manchester, zie Sale (Greater Manchester)
 Sale (bestuurslaag), Indonesië

Overig 
 Engels voor opruiming

Verder is Salé een stad in Marokko.